Follie di topo (Mice Follies) – film del 1954 diretto da William Hanna e Joseph Barbera
La dolce vita (Mice Follies) – film del 1960 diretto da Robert McKimson